Уорли (, ) — английские фамилия и топоним.

Топоним 
  — город в графстве Уэст-Йоркшир (Великобритания).

Фамилия 
 Уорли, Бен (1936—2002) — американский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
  (1938—2015) — австралийский джазовый саксофонист и флейтист.
  (род. 1987) — американская баскетболистка, игрок клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации, участница Панамериканских игр (2011).

См. также 
 Ворле, Тесса (род. 1989) — французская горнолыжница.